Allen County er navnet på flere counties i USA
 Allen County, Indiana
 Allen County, Kansas
 Allen County, Kentucky
 Allen County, Ohio
 Allen Parish, Louisiana